Арбон () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Арбон.

Округ входит в кантон Тургау. Занимает площадь 89,07 км². Население 57 448 человек. Официальный код — 2001.

Коммуны округа 

В 2011 году в состав округа Арбон вошла коммуна Амрисвиль из упразднённого округа Бишофсцелль.

Примечания 

Округа Тургау